Tenisový turnaj ATP Davidoff Swiss Indoors 2008 se konal ve dnech 20. – 26. října v Basileji, Švýcarsko v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 891 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2008
ATP Tour 2008